Branzell ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Branzell (1895–1983), norwegisch-schwedische Architektin
 Karin Branzell (1891–1974), schwedische Opernsängerin